Така может означать:
 Бангладешская така — денежная единица в Бангладеш.
 Така — единица измерения длины на Занзибаре. 1 така = 7,316 м.
 Така (атолл) — атолл в Тихом океане, часть цепи Ратак (Маршалловы острова).
 Така — река в Лоухском районе Карелии.
  — город в Омане.
 Така () — община в уезде Кишон, провинция Нгеан, Вьетнам.
 Така — мифологический шлем в Нартском эпосе.
 Така — настоящие имя льва Шрама, главного антагониста в мультфильме «Король Лев».

Примечания